Ramée eller La Ramee är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Daniel Ramée (1806–1887), fransk arkitekt
 Joseph Ramée (1764–1842), fransk arkitekt
 Marie Louise de la Ramée (1839–1908), brittisk författare
 Pierre de la Ramée (1515–1572), fransk filosof och humanist

Se även 

 Douy-la-Ramée, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Sainte-Ramée, fransk kommun i departementet Charente-Maritime